ЦАИ — аббревиатура, может означать:
 Центральноафриканская империя — государство, существовавшее на территории Бывшей Центрально Африканской Республики.
 ЦАИ ГА — российское предприятие, занимающееся обеспечением аэронавигационной информацией.